Cleruchus är ett släkte av steklar. Cleruchus ingår i familjen dvärgsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dvärgsteklar
Cleruchus